Plaatsen
 Meredith (Victoria) - Australië
 Meredith (Colorado) - Verenigde Staten
 Meredith (Michigan) - Verenigde Staten
 Meredith (New Hampshire) - Verenigde Staten
 Meredith (New York) - Verenigde Staten

Personen
 George Meredith - Engelse romanschrijver en dichter 
 Meredith Michaels-Beerbaum - Duitse springruiter
 Meredith Hagner - Amerikaans actrice
 Burgess Meredith - Amerikaans acteur
 Meredith Brooks - Amerikaans zanger/songwriter
 Meredith Monroe - Amerikaans actrice
 Meredith Willson - Amerikaans componist, dirigent en fluitist
 Meredith Monk - Amerikaanse componiste, pianiste en zangeres
 Meredith Eaton - Amerikaans actrice
 Meredith McGrath - voormalig Amerikaans tennisspeelster
 Meredith Scott Lynn - Amerikaans actrice, filmproducente, filmregisseuse en scenarioschrijfster
 Wendell Meredith Stanley - Amerikaans biochemicus en viroloog en (gedeeld) Nobelprijswinnaar
 Meredith Belbin - Brits wetenschapper

Overig
 Janice Meredith - stomme film uit 1924
 Moord op Meredith Kercher - moordzaak in Italië
 Meredith (schaken) - een schaakprobleem met tussen de acht en twaalf stukken in de startpositie
 Meredith Corporation - een Amerikaanse uitgever